Titã
 Titã (satélite) — satélite de Saturno
 Titãs (banda)
 Titãs (álbum) — gravação da banda homônima
 Novos Titãs — personagens da DC Comics
 Teen Titans Go! — revista em quadrinhos
 Teen Titans (série animada)
 Teen Titans Go! (série animada)
Titãs (série) — série da HBO Max

Ver também 

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de mitologia